Conrad IV de Baviera dit «el Nen» (Regensburg, 1052 - 1055), duc de Baviera (1054-1055)
 Conrad IV d'Alemanya (1228 - 1254), Rei de Jerusalem (1228-1254), d'Alemanya (1237-1254), i de Sícilia (1250-1254)